

President Nixon 
 Richard Nixon, Amerikaans president
 Pat Nixon, echtgenote
 Kabinet-Nixon, regering van president Nixon (1969-1974)
 Nixon-doctrine, doctrine over Amerikaanse steun aan pro-Amerikaanse landen in bepaalde regio's
 Nixon-schok, opheffing in 1971 van omwisseling van Amerikaanse dollar in goud
 Nixon (film), Amerikaanse film uit 1995
 Frost/Nixon, Amerikaanse film uit 2008
 Nixon in China, opera over bezoek in 1972 aan Volksrepubliek China

Achternaam 
 Cynthia Nixon, Amerikaans actrice
 Greg Nixon, Amerikaans sprinter
 Jay Nixon, Amerikaans politicus
 John B. Nixon, Amerikaans crimineel
 Lewis Nixon, Amerikaans militair
 Matthew Nixon, Engels golfer
 Nicholas Nixon, Amerikaans fotograaf
 Phill Nixon, Engels darter
 Roger Nixon, Amerikaans musicus

Voornaam  
 Nixon Carcelén, Ecuadoraans voetballer
 Nixon Dias, Nederlands voetballer
 Nixon Perea, Colombiaans voetballer

Amerikaanse plaatsen 
 Nixon (Nevada)
 Nixon (Pennsylvania)
 Nixon (Texas)